

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Silver Lake (Florida)
 Silver Lake (Indiana)
 Silver Lake (Kansas)
 Silver Lake (Minnesota)
 Silver Lake (North Carolina)
 Silver Lake (Ohio)
 Silver Lake (Wisconsin)

Meren in de Verenigde Staten 

 Silver Lake (Silver Lake, Florida)
 Silver Lake, Kansas
 Silver Lake (Hollis, New Hampshire)
 Silver Lake (Oregon)

Overig
 Silver Lake Partners, een Amerikaanse investeringsmaatschappij
 Silver Lake (2018), Amerikaanse film uit 2018